Не следует путать с тёзкой — шведским хоккеистом и тренером 1964 года рождения .

Янне Карлссон (; 28 августа 1958, Векшё, Швеция) — бывший шведский хоккеист, защитник; ныне тренер. Воспитанник клуба «Оседа». В России известен тем, что в 2011—2012 гг. являлся главным тренером подмосковного клуба «Атлант».

Карьера 
Янне Карлссон начал свою профессиональную карьеру в 1977 году в составе клуба первого шведского дивизиона ХВ71. В своём дебютном сезоне Янне провёл на площадке 18 матчей, не набрав ни одного очка. В следующем году Карлссон внёс свой вклад в выход команды в Элитную серию. Всего в составе клуба из Йёнчёпинга Янне выступал на протяжении четырёх сезонов, набрав за это время 40 (14+26) очков в 119 проведённых матчах.

Перед началом сезона 1981/82 Карлссон подписал контракт с «Фрёлундой», в составе которой он с переменным успехом выступал в течение последующих девяти сезонов. За это время Янне поиграл как в элитном дивизионе, так и в лиге рангом ниже; всего же в 317 матчах за гётеборгский клуб он сумел набрать 150 (45+105) очков.

В 1990 году Карлссон перешёл в клуб «Мёррумс», где он успешно провёл следующие три сезона, после чего принял решение закончить свою профессиональную карьеру.

Тренерская 
Сразу после окончания карьеры игрока Янне Карлссон стал главным тренером клуба «Мёррумс». Отработав в клубе два сезона, он вернулся к тренерской карьере лишь в 1999 году, перейдя на работу с молодёжным составом «Фрёлунды». Уже в следующем году он был приглашён на пост ассистента главного тренера основного состава. В сезоне 2002/03 он привёл свой клуб к золотым медалям Элитной серии, а также дебютировал в сборной Швеции в качестве второго тренера на московском этапе Еврохоккейтура Кубок «Балтики».

В середине следующего сезона Янне был назначен руководством «Фрёлунды» на пост главного тренера в связи с болезнью его предшественника. Также Карлссон продолжил свою тренерскую деятельность в сборной, будучи ассистентом главного тренера на двух этапах Евротура. В феврале 2005 года на пост первого тренера шведской сборной был назначен Бенгт-Оке Густафссон, который пригласил Янне одним из своих ассистентов на чемпионат мира 2005 года, где шведы уступили в матче за третье место сборной России. Также в том сезоне Карлссон, будучи старшим тренером, вновь стал первым в Швеции.

В сентябре 2005 года Янне стал полноправным ассистентом Густафссона в сборной Швеции, которая в том сезоне стала первой в истории командой, которая сумела выиграть Олимпийские игры и чемпионат мира в одном сезоне. После такого успеха Карлссон принял решение покинуть «Фрёлунду», став старшим тренером клуба «Линчёпинг», однако уже в середине сезона он был утверждён на посту главного тренера команды, с которой он сумел завоевать серебряные медали Элитной серии. В том же году Янне стал победителем Евротура, в финале обыграв российскую сборную, однако на чемпионате мира россияне взяли реванш, вновь обыграв шведов в матче за бронзовые медали.

Сразу после мирового первенства Карлссон заявил о том, что он покидает сборную из-за невозможности совмещения постов ассистента на международном и клубном уровне. В сезоне 2007/08 Янне во второй раз подряд стал обладателем серебряных наград чемпионата Швеции, а перед самым стартом чемпионата мира 2008 года он всё-таки вернулся в сборную, в третий раз уступив в матче за бронзовые награды, на этот раз сборной Финляндии.

Перед стартом нового сезона Карлссон подписал трёхлетний контракт с ХВ71, где он начинал свою игроцкую карьеру. В качестве главного тренера клуба он в том же году в третий раз в своей карьере стал чемпионом Швеции, однако уже в следующем сезоне, несмотря на победу в регулярном первенстве, ХВ71 уже в четвертьфинале уступил стокгольмскому АИКу. После окончания сезона 2010/11 появились слухи о том, что Янне может возглавить ярославский «Локомотив», однако, несмотря на это, 17 июня 2011 года он вновь воссоединился с Бенгтом-Оке Густафссоном, ста его помощником в мытищинском «Атланте».

Тем не менее, после неудачного старта команды 3 ноября Густафссон был освобождён от занимаемой должности, и Карлссон был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба. Сразу после этого игра команды преобразилась, и спустя три недели Янне был утверждён на посту главного тренера. 13 января 2012 года руководство подмосковного клуба приняло решение продлить соглашение с Карлссоном ещё на один сезон. В октябре 2012 года после серии неудачных выступлений Карлссон был отправлен в отставку.

В 2013 году возглавил сборную Дании. Он сменил на этом посту своего соотечественника Пера Бекмана.

Достижения

Тренер 
 Чемпион Швеции (3): 2003, 2005, 2010.
 Олимпийский чемпион 2006.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции (3): 2006, 2007, 2008.
 Чемпион мира 2006.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Главный тренер 
 ''(данные до 2011 г. не приведены)Последнее обновление: 28 декабря 2012 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте eurohockey.net

Хоккеисты Швеции
Хоккейные защитники
Хоккейные тренеры Швеции
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Фрёлунда»‏
Игроки ХК «Мёррумс»
Тренеры ХК «Мёррумс»
Тренеры ХК «Фрёлунда»
Тренеры ХК «Линчёпинг»
Тренеры ХК «Рёгле»
Тренеры ХК ХВ 71
Тренеры ХК «Атлант»
Тренеры сборной Дании по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой